Yambo peut désigner :

Lieux 
 Yambo, commune du Burkina Faso ;
 , lac aux Philippines.

Personnes 
 Yambo, pseudonyme d'Enrico de' Conti Novelli da Bertinoro (1876-1943), journaliste, illustrateur, écrivain et auteur de bandes dessinées italien ;
 Yambo Ouologuem (1940-2017), écrivain malien.

Autres 
 Prix Yambo-Ouologuem, prix littéraire malien.